Loup Solitaire est univers initié sous la forme d'une série de livres-jeux de Joe Dever (1984-2016). Elle est déclinée en :
 Loup Solitaire, jeu de rôle (2004) ;
 Joe Dever's Lone Wolf, jeu vidéo développé par Forge Reply et édité par Bulkypix (2013).
 Loup solitaire est un livre de Pierre Blais (1991) ;
 Le Loup solitaire est le dix-neuvième tome de la série de bande-dessinée Jerry Spring de Jijé (1964) ;
 Un « loup solitaire » désigne un terroriste isolé.
Un loup solitaire est un loup qui n’a pas encore trouvé de meute, qui a été banni de celle-ci ou qui l’a quittée pour X raison (pour se reproduire - ce que seul le loup dominant peut faire -, ou car il s'isole à la suite de la mort de sa partenaire, ou s'exile volontairement après avoir échoué lors d’un conflit ou encore quand la nourriture n’est pas suffisante pour tous les membres du clan).

Voir aussi 
  (« Loup solitaire » en anglais)